Cârța (Harghita), een gemeente in Harghita, Roemenië
 Cârța (Sibiu), een gemeente in Sibiu, Roemenië